De Grand Prix-wegrace van Argentinië 1995 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 24 september 1995 op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires, Argentinië.

Mick Doohan werd voor de tweede keer op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc
Jean-Michel Bayle werd gediskwalificeerd omdat hij tijdens de race een bocht miste.

125 cc

1995
Argentinië